Angelo Ferracuti – scrittore italiano
 Franco Ferracuti – criminologo, psicologo e psichiatra forense italiano
 Guillermo Ferracuti – calciatore argentino
 Riccardo Ferracuti – attivista italiano
 Sandro Ferracuti – generale e dirigente d'azienda italiano